Mekiš est une localité de Serbie.
 Mekiš est un village de Bosnie-Herzégovine.